Корр — фамилия. Известные носители:
 Корр, Андреа (род. 1974) — ирландская исполнительница, автор песен и актриса.
 Корр, Джо (род. 1967) — британский бизнесмен.
 Корр, Ида (род. 1977) — датская певица.
 Корр, Карен (род. 1969) — североирландская снукеристка.
 Корр, Том (род. 1962) — ирландский боксёр.
 Корр, Шэрон (род. 1970) — ирландская певица, сестра А. Корр.
 Корр, Эдвин (род. 1934) — американский дипломат, посол США в Перу, Боливии, Сальвадоре.

См. также